Falkland (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Canal Falkland, estret que separa les dues illes grans de l'arxipèlag de les Malvines 
 East Falkland, illa més gran de l'arxipèlag de les illes Malvines a l'Atlàntic sud 
 Guerra de les Falkland, enfrontament del 1982 entre el Regne Unit i Argentina per a recuperar
 illes Falkland, arxipèlag al sud de l'oceà Atlàntic 
 West Falkland, illa de l'arxipèlag de les illes Malvines